Turkinsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Turkinsaari (ö i Finland, Södra Karelen), Villmanstrand, 
 Turkinsaari (ö i Finland, Lappland), Tornedalen, 

Robotskapade Finlandförgreningar